В даний час в кількох областях діє міжнародне ембарго проти Північного Кіпру  Ембарго підтримується політикою ООН , а його застосування Європейським Союзом відповідає рішенню Європейського суду (ЄС), прийнятому в 1994 році 

Північний Кіпр, країна, визнана виключно Туреччиною, зазнав суворих ембарго з моменту її одностороннього проголошення незалежності в 1983 році  і ембарго активно пропагується грецькою кіпрською кампанією. Серед установ, які відмовляються мати стосунки з турецько-кіпрською громадою, є Всесвітній поштовий союз, Міжнародна організація цивільної авіації та Міжнародна асоціація повітряного транспорту. Економічне ембарго було значно посилене після постанови ЄС у 1994 році, коли продовольчі сертифікати, видані Північним Кіпром, були визнані неприйнятними для Європейського Союзу.  Експорт та польоти з Північного Кіпру здійснюються через Туреччину, а прямі рейси заборонені на міжнародному рівні. Турецькі кіпріоти також стикаються з ембарго у сферах спорту та культури; команди турецьких кіпріотів не можуть брати участь у міжнародних матчах, спортсмени-кіпріоти Туреччини не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, якщо вони не представляють іншу країну, а деякі концерти міжнародних музикантів чи груп на Північному Кіпрі заблоковані.

Економічне ембарго

Розробка ембарго 

Після економічного знищення через турецьке вторгнення на Кіпр у 1974 році південна частина острова отримувала значні субсидії від міжнародного співтовариства для розвитку своєї економіки. Тим часом Північний Кіпр отримував допомогу лише від Туреччини і дуже мало міжнародної допомоги. Це спричинило менший економічний розвиток порівняно з півднем та економічну залежність від Туреччини.  Економічне ембарго запобігає потоку іноземних грошових коштів, оскільки зовнішній попит стримується, а використання іноземних заощаджень за рахунок запозичень та надходжень капіталу стає неможливим. 

До 1994 р. Велика Британія, Німеччина та деякі інші європейські країни приймали кіпрсько-турецькі харчові продукти, включаючи цитрусові, які безпосередньо імпортувались. У той час як угода 1972 р. надавала доступ на європейський ринок товарам, що регулюються Республікою Кіпр, ця угода була витлумачена як така, що стосується всього острова, а Торгово-промислова палата Кіпру-Туреччини надала сертифікати, на яких були старі штампи Кіпру, а не Турецька Федеративна Держава Кіпр або ТРСК. У 1983 році після декларації ТРСК Республіка Кіпр змінила свої штампи та повідомила Європейський Союз та країни-члени про те, що приймаються лише сертифікати з його новими марками, що походять з території, що знаходиться під контролем Республіки. Однак Рада Європи повторила, що обидві сторони повинні мати однакові переваги від такої угоди, а товари кіпрських Туреччини продовжували імпортуватися безпосередньо.  Британське міністерство сільського господарства опублікувало заяву, що «турецько-кіпрські сертифікати були такими ж хорошими, як і греко-кіпрські». 

У 1992 році група виробників цитрусових грецьких кіпріотів подала позов до Міністерства сільського господарства Великої Британії, і справа була передана до Європейського суду. ЄС виніс рішення щодо прийняття турецьких кіпрських товарів і, таким чином, фактично запровадив ембарго проти Північного Кіпру. Рішення зазнало критики, оскільки ЄС вийшов за межі свого обсягу та спровокував ембарго, яке повинно вводитися лише політичними органами.  Рішення також запровадило для кіпрських турецьких мит додаткове мито щонайменше 14%, а вантажі негайно повернули з європейських країн, що призвело до глибокої шкоди в економіці кіпрських Туреччини.

Після плану Аннана 
Після плану Аннана для Кіпру Європейський Союз обіцяв пом'якшити санкції щодо Північного Кіпру, включаючи відкриття портів, але Республіка Кіпр їх заблокувала. Турецькі кіпріоти можуть технічно експортувати у світ за допомогою «Зеленої лінії», але для цього потрібні схвалення Республіки Кіпр та важка бюрократія, що сприймається кіпріотськими турецькими бізнесменами як недоцільне. 

У 2000-х і 2010-х роках глобальні підприємства та компанії відкрилися для Північного Кіпру через Туреччину, що сприймалося кіпріотами-турецькими як форма нормалізації. Однак турецькі кіпріоти можуть отримати доступ до світового ринку лише як споживачі, але не як виробники, і цей доступ все ще залежить від Туреччини.

Транспортне ембарго 

Північний Кіпр доступний для міжнародного зв'язку, поштових служб та транспорту лише через Туреччину. 

Рейси до міжнародного аеропорту Еркан на Північному Кіпрі заборонені на міжнародному рівні.  Прямі рейси виконуються лише з Туреччини, яка єдина країна визнає Північний Кіпр, і всі літаки, які літають на Північний Кіпр з інших країн, повинні зупинятися в Туреччині.  У 2005 році безпересадочний чартерний рейс між Азербайджаном та Північним Кіпром, перший коли-небудь із інших країн, крім Туреччини,  був визнаний визначним пунктом, і Азербайджан почав приймати паспорти турецьких кіпріотів. 

На конгресі Всесвітнього поштового союзу в Ріо-де-Жанейро в 1979 році Республіка Кіпр отримала декларацію, в якій зазначалося, що марки кіпрських Туреччини є незаконними та недійсними. 

Турецькі кіпріоти частково подолали обмеження на особисті поїздки, отримавши паспорти, видані Республікою Кіпр. За словами Ребекки Брайант, спеціаліста з Кіпру, з розвитком авіакомпанії Turkish Airlines та банкрутством Cyprus Airways, Еркан зайнятий, ніж міжнародний аеропорт Ларнаки, станом на 2015 рік, але він все ще залежить від Туреччини. 

Однак у 2017 році в аеропорту Ларнаки спостерігалося різке збільшення кількості клієнтів на 400%  в результаті нових жорстких заходів безпеки, введених Департаментом транспорту Великої Британії, що ставлять під сумнів статус аеропорту та змушують пасажирів, які подорожують між Великою Британією та Північним Кіпром. висадитися з багажем і пройти новий перевірку безпеки в Туреччині, щоб сісти на новий літак до місця призначення.  За словами турецьких операторів кіпрських Туреччини, «мандрівники зараз дрейфують до Ларнаки, і повернути їх буде дуже важко».

Культурне ембарго

Спорт 

Турецькі кіпріоти не можуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.  Міжнародний олімпійський комітет забороняє кіпріотам-туркам брати участь в Олімпійських іграх як незалежним спортсменам під олімпійським прапором і вимагає від них змагання під прапором визнаної країни. Таким чином Меліз Редіф, перша турецька кіпріотка, яка брала участь в Олімпійських іграх, повинна була отримати турецьке громадянство, тоді як деякі спортсмени відмовляються змагатися за іншу країну. 

Команди турецьких кіпріотів не можуть проводити міжнародні матчі.   У перші роки після турецького вторгнення в 1974 році футбольні команди кіпрських Туреччини мали змогу проводити міжнародні матчі проти команд таких країн, як Туреччина, Саудівська Аравія, Малайзія, Лівія. Це було пов’язано з толерантністю, виявленою ФІФА з ініціативи її секретаря Гельмута Кайзера. Однак після проголошення незалежності у 1983 році збірні кіпрських турків та національна збірна втратили можливість грати на міжнародних матчах.  Збірна Північного Кіпру хотіла зіграти матч зі збірною Туреччини в 1984 році, але ФІФА це відхилила, а Федерацію футболу Туреччини повідомили, що вона зіткнеться з санкціями ФІФА та УЄФА, якщо буде грати з кіпрським турецьким команда. У червні 1987 року виконавча рада ФІФА прямо заборонила всі контакти між членами ФІФА та Північним Кіпром. 

Турецька команда « Фенербахче» у 1990 р. мала табір на Північному Кіпрі і планувала зіграти з місцевою командою, але ФІФА не дозволила поєдинок прийняти до участі турецьку федерацію футболу. У Кубку ELF, який відбувся на Північному Кіпрі в 2006 році, ФІФА успішно тиснула на збірну Афганістану не брати участь у турнірі, а члени ФІФА Киргизстан та Таджикистан надіслали свої футзальні команди.  Прохання турецьких кіпріотів приєднатися до ФІФА було знову відхилено в 2004 році після референдумів про план Аннана.  У 2007 році товариський футбольний матч між « Четінкаю Тюрк» та « Лутон Таун» був скасований після тиску кіпрських греків. У 2014 році Кіпрська федерація футболу Туреччини подала заявку на вступ до Кіпрської футбольної асоціації, але переговори зайшли в глухий кут. 

Спортивна ізоляція, з якою стикається Північний Кіпр, ділиться не з усіма іншими невизнаними державами, наприклад, Придністров'я має команду, яка бере участь у міжнародних змаганнях. Північний Кіпр брав участь у Правлінні НФ, щоб послабити ефект міжнародної ізоляції у футболі.

Музика 
Республіка Кіпр вважає бізнес, проведений на півночі, незаконним, що перешкоджає концертам міжнародних груп або співаків.  У 2010 році концерт Дженніфер Лопес, який повинен був відбутися на Північному Кіпрі, був скасований після великої агітації кіпрсько-грецьких груп.  Ріанна також відмінила концерт після подібної кампанії. У 2012 році Хуліо Іглесіас відмінив концерт, а потім подав до суду на готель та владу кіпрських турків, стверджуючи, що його ввели в оману щодо законності концерту. Тим не менше, міжнародні концерти продовжують відбуватися. 

Північний Кіпр не може брати участь або подавати заявку на участь у Євробаченні.

Примітки

Посилання 
 
Економіка Кіпру
Транспорт Кіпру